Спанг:

 Спанг — тауншип в округе Айтаска, Миннесота, США.
 Спанг Ольсен, Лассе — датский кинорежиссёр, сценарист, актёр и каскадёр.